Simen Kvarstad (ur. 23 marca 2000) – norweski kombinator norweski i skoczek narciarski. W pierwszej z tych dyscyplin brązowy medalista mistrzostw świata juniorów w rywalizacji drużynowej (2018) oraz medalista mistrzostw kraju.

Jego ojciec, Stian Kvarstad, był skoczkiem narciarskim.

Przebieg kariery

Kombinacja norweska 
W styczniu 2017 w Høydalsmo zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się na 37. miejscu (Gundersen HS94/10 km). W marcu 2017 w Trondheim dwukrotnie był trzeci w zawodach FIS Youth Cup (Gundersen HS65/4,5 km). W styczniu 2018 w Klingenthal po raz pierwszy zdobył punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując 27. pozycję (Gundersen HS140/5 km).

W lutym 2018 w Kanderstegu wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – w sprincie indywidualnym (Gundersen HS106/5 km) był szesnasty, a w rywalizacji drużynowej (Gundersen HS106/4×5 km) zdobył brązowy medal. We wrześniu 2018 w Planicy zadebiutował w Letnim Grand Prix – w pierwszym konkursie został zdyskwalifikowany, a w drugim zajął 22. lokatę (Gundersen HS140/10 km), zdobywając tym samym punkty do klasyfikacji generalnej cyklu.

W styczniu 2019 w Ruce dwukrotnie zajął miejsca w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Kontynentalnego, plasując się na 7. (Gundersen HS142/10 km) i 4. (start masowy 10 km/HS142) lokacie. W tym samym miesiącu w Lahti wystartował na mistrzostwach świata juniorów, biorąc udział w konkursach indywidualnych – na krótszym dystansie był siódmy (Gundersen HS100/5 km), a na dłuższym 21. (Gundersen HS100/10 km). W sierpniu 2019 w Oberwiesenthal drugi raz w karierze punktował w Letnim Grand Prix, zajmując 28. miejsce (Gundersen HS106/10 km).

Kvarstad jest medalistą mistrzostw Norwegii w kombinacji norweskiej – w kwietniu 2018 zdobył brązowy medal w sprincie drużynowym.

Skoki narciarskie 
W listopadzie 2021 w Falun zadebiutował w oficjalnych zawodach międzynarodowych w skokach narciarskich rozgrywanych pod egidą FIS, zajmując 14. lokatę w konkursie FIS Cupu. W grudniu 2021 w Vikersund po raz pierwszy wystąpił w konkursie Pucharu Kontynentalnego, plasując się na 17. pozycji.

Osiągnięcia – kombinacja norweska

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2016/2017: niesklasyfikowany
 sezon 2017/2018: 93.
 sezon 2018/2019: 29.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2018: (53.)
 2019: (70.)

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Osiągnięcia – skoki narciarskie

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy kombinatorzy norwescy
Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2000